Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Kratzmann e Kim Warwick che hanno battuto in finale Christo Steyn e Danie Visser 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Joakim Nyström /  Mats Wilander (primo turno)
 Gary Donnelly /  Guy Forget (secondo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (primo turno)

 Broderick Dyke /  Wally Masur (secondo turno)
 Kevin Curren /  Johan Kriek (semifinali)
 Peter Doohan /  Tim Wilkison (secondo turno)
 Ken Flach /  Mike Leach (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1986